Иван Теофанович Бей (род. 1942) — украинский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родился в 1942 году. Украинец. Член КПСС с 1969 года.

С 1948 года электросварщик на заводе, тракторист, звеньевой механизированного звена. С 1972 года бригадир тракторной бригады колхоза имени Мичурина Лубенского района Полтавской области Украинской ССР. Без отрыва от производства заочно окончил Полтавский сельскохозяйственный институт по специальности агроном.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-10 созывов (1979—1984) от Лубенского избирательного округа № 539 Украинской ССР, в Верховном Совете 9 созыва — член Комиссии по промышленности Совета Союза.

Делегат XXVI съезда КПСС (1981).

С февраля 1991 года — председатель колхоза имени Мичурина села Михновцы. В 1994 году основал Совместное межхозяйственное предприятие «Лубенский межлесхоз», был его директором до 1998 года. Затем вышел на пенсию, проживает в Михновцах.

Примечания

Источники 
 , с. 59.
 Список депутатов Верховного Совета СССР 10 созыва
 XXVI съезд КПСС: стенографический отчёт
 Под знаменем ленинизма

Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Члены Комиссии по промышленности Совета Союза
Трактористы
Бригадиры колхозных бригад
Председатели колхозов
Делегаты XXVI съезда КПСС
Выпускники Полтавского государственного аграрного университета